Duits curlingteam (mannen)
Duits curlingteam (vrouwen)
Duits curlingteam (gemengd)
Duits curlingteam (gemengddubbel)